Kancelář může být:

 kancelář
 Kancelář prezidenta republiky
 Kancelář Senátu Parlamentu ČR
 Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 Kancelář Veřejného ochránce práv
 Česká kancelář
 Česká dvorská kancelář 
 tisková kancelář – zpravodajská agentura
 Česká tisková kancelář
 cestovní kancelář

Související články 

 kancléř

Externí odkazy